«Автозапча́сть» — российский футбольный клуб из города Баксана. Основан в 1991 году. До 1992 года носил название «Эталон».

Главным достижением клуба в первенстве России стало 4-ое место в зоне «Запад» второй лиги в 1996 году. В единственном сезоне первенства СССР занял 4-е место в 4-й зоне второй низшей лиги.

Четырёхкратный чемпион первенства Кабардино-Балкарии: 1989, 1998, 2004, 2010. Обладатель Кубка Кабардино-Балкарии 2004 года.

С 2009 года выступает в чемпионате КБР.

Статистика выступлений

Главные тренеры 
 Тляругов, Казбек Мусович (1990—1991)
 Баталин, Виктор Павлович (1992)
 Пазов, Юрий Темирканович (1993)
 Котов, Юрий Харлампиевич (1994)
 Кумыков, Виктор Балютович (1995)
 Ташуев, Сергей Абуезидович (1996—1997)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Wildstat.ru (ФК «Автозапчасть» Баксан, Россия)
 Профиль на сайте Wildstat.ru (ФК «Эталон» Баксан, СССР)

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы России
ФК «Автозапчасть»
Спортивные клубы Кабардино-Балкарии